Aur Kuning (Aur Birugo Tigo Baleh), een plaats in Indonesië
Aur Kuning (Payakumbuh Selatan), een plaats in Indonesië
Aur Kuning (Kampar Kiri Hulu), een plaats in Indonesië